Бутурлин, Александр Борисович (1694—1767) — российский военачальник, генерал-фельдмаршал, граф.
 Бутурлин, Александр Михайлович (род. 1981) — российский хоккеист.